Viking è la parola in lingua inglese per vichingo. Può comparire in diversi ambiti.

Astronautica 
 Programma Viking – missioni spaziali destinate all'esplorazione di Marte
 Viking – satellite artificiale svedese

Aziende 
 Viking Line – compagnia di navigazione finlandese
 Viking Press – casa editrice statunitense
 Viking – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1929 ed il 1931

Film 
 Viking – film russo del 2016 diretto da Andrei Kravchuk

Geografia 
 Viking – città della Divisione No. 10 (Alberta), Alberta (Canada)
 Viking – città della Contea di Marshall, Minnesota (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Viking metal – sottogenere del'heavy metal
 Viking – gruppo musicale thrash metal statunitense
 Viking – album di Lars Frederiksen and the Bastards del 2004

Sport 
 Viking Fotballklubb – squadra di calcio norvegese
 Viking Roma Floorball Club – squadra di floorball italiana

Altro 
 S-3 Viking – aereo da pattugliamento antisommergibile imbarcato
 Vickers VC.1 Viking – aereo di linea del secondo dopoguerra